Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2010 vond plaats van 3 tot en met 8 mei 2010 in de Portugese plaats Estoril. Het was de 14e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen.

In het enkelspel wist de [Letse Anastasija Sevastova voor het eerst in haar carrière een WTA-titel op haar naam te schrijven. Ze versloeg in de finale de Spaanse Arantxa Parra Santonja in twee sets.

In het dubbelspel versloeg het als eerste geplaatste duo Sorana Cîrstea en Anabel Medina Garrigues in de finale Vitalia Djatsjenko en Aurélie Védy in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Estoril 2010
Estoril